Полищи — деревня в Новгородской области России
 Полищи — в Маловишерском районе;
 Полищи — в Окуловском районе.